КрАЗ «Фортеця на колесах» (на сайті виробника називається «Броньований КрАЗ») — український бронеавтомобіль створений НВО «Практика» на основі вантажівок КрАЗ-5233 і КрАЗ-6322. Машина забезпечує захист екіпажу та десанту як від стрілецького озброєння, так і від мін.

Опис 
Бронеавтомобіль «Фортеця на колесах» вміщує від 18 до 30 військових і має: внутрішнє капсульне бронювання кабіни із посиленням місць зварювання та інших слабких місць, посилені дверні завіси та розвантажувальні елементи та обмежувачі відкривання дверей, кулетривкі стекла із полікарбонатним протиосколковим шаром, броньований моторний відсік, бронезахист акумуляторів, паливних баків та блоку ресиверів, кунг із бронесталі з протиосколковим підбієм, багатошарову протимінну підлогу, спеціальні антропометричні сидіння у кунгу для особового складу, тепло- та звукоізоляцію кунгу, автономний обігрівач для кунгу, фільтро-вентиляційна установку із системою витяжки порохових газів, бійниці із оглядовими віконцями з швидкозмінним кулетривким склом та евакуаційно-вентиляційні люки у кабіні та кунгу.

Бронеавтомобіль «Фортеця на колесах» має захист від:
 автомат АК-74 (куля 5,45 мм, набій 7Н6)
 автомат АКМ (куля 7,62 мм, набій 57-Н-231)
 гвинтівка СВД (куля 7,62 мм, набій 57-Н-323с)
 міни, саморобні вибухові пристрої

Бойове застосування

Російсько-українська війна 

ББМ «Фортеця на колесах» використовується українською армією. Одна з броньованих вантажівок КрАЗ-6322 потрапила у засідку і була обстріляна з трьох сторін, але в результаті змогла самостійно виїхати з поля бою, всі пасажири залишилися живі.

Військові оператори  
  — невідома кількість машин КрАЗ «Фортеця на колесах».

Див. також 
 КрАЗ-6322 «Raptor»
 КрАЗ-Форпост

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт
 Броньований вантажний автомобіль «Фортеця на колесах» на базі Богдан(МАЗ)-6317 (мод.2016)

Відео 
 Джедаі тестують новий боньовик «Фортецю»  youtube

Автомобілі КрАЗ
Бронеавтомобілі України
Бронетехніка війни на сході України